Сергей Сенин:
 Сенин, Сергей Викторович (род. 1972) — латвийский хоккеист.
 Сенин, Сергей Михайлович (род 1961) — российский режиссёр, кинопродюсер.
 Сенин, Сергей Семёнович (1911—1991) — советский военный деятель, генерал-майор.